Health (film), een Amerikaanse filmkomedie uit 1980
 Health (band), een Amerikaanse noiserockband